

Codici 
 LZH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Liuzhou (Cina)
 lzh – codice ISO 639-3 della lingua cinese classica

Informatica 
 LZH – estensione del formato di file LHA